Nigerias damlandslag i fotboll representerar Nigeria på damsidan i fotboll. De har deltagit i alla åtta VM som spelats (1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019), och i tre OS-turneringar (2000, 2004 och 2008). Nigeria har vunnit Afrikanska mästerskapet i fotboll elva gånger.

Första landskampen spelade Nigeria den 16 februari 1991 hemma mot Ghana och vanns med 5:1.

Slutspel
I OS och VM-slutspel har man som bäst lyckats att ta sig till kvartsfinal.

VM 1999, utslaget i kvartsfinalen av Brasilien med 4–3 efter förlängning.
OS 2004, utslaget i kvartsfinal av Tyskland med 2–1.

Laguppställning
Följande spelare är uttagna till VM 2015.

Källor

Externa länkar

Fotboll i Nigeria
Fotbollslandslag
Nigerianska landslag